Chaitén (gemeente) - een plaats in Chili
Chaitén (vulkaan) - een vulkaan in Chili